Натуральне число 315
 315 рік до нашої ери
 315 рік нашої ери